Seychellaria är ett släkte av enhjärtbladiga växter. Seychellaria ingår i familjen Triuridaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Enhjärtbladiga blomväxter
Seychellaria